

Черлак — село, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Черлак — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область